Eduard Arnold Veerhoff (* 10. April 1838 in Rheda, Westfalen, Königreich Preußen; † 6. Februar 1908 in Goldberg, Provinz Schlesien, Königreich Preußen) war ein deutscher lutherischer Prediger und Schulrektor.

Leben 
Der Vater Heinrich Ludwig Veerhoff war Textilunternehmer und besaß eine Bleichereifabrik in Rheda, die Mutter war Katharina Elisabeth, geborene Barkey. Der Junge besuchte das Gymnasium in Gütersloh. Seit 1868 studierte er evangelische Theologie in Halle, ab 1859 in Tübingen, ab 1861 in Münster, wo er 1863 das erste Examen ablegte. 

Danach arbeitete Eduard Veerhoff im Diakonissenhaus in Duisburg als Lehrer und schloss 1865 das zweite Examen in Münster ab.
Anschließend war er am Kadettenhaus in Culm als Kadettengouverneur (Hilfslehrer) und in Pommern als Hauslehrer tätig.

1867 wurde Eduard Veerhoff in St. Louis, Missouri ordiniert, wahrscheinlich am Concordia Seminary. In der folgenden Zeit war er Prediger in der Umgebung, wahrscheinlich im Bereich der Missouri Synode.

Seit 1871 war Verhoff wieder in Deutschland, zuerst als Schulrektor und Nachmittagsprediger in Doberlug in der Niederlausitz, 1872 als Schulrektor in Hadmersleben und 1873 als Rektor und Hilfsprediger in Leitzkau, beide in der preußischen Provinz Sachsen. 1875 wurde er Pfarrer in Kröbeln bei Liebenwerda in der Niederlausitz.

Nach der Emeritierung 1880 war Eduard Veerhoff von 1884 bis 1888 in Konradswaldau in Niederschlesien als Aushilfspfarrer tätig. Seine letzten Jahre verbrachte er in Goldberg in Schlesien.

Eduard Arnold Veerhoff vertrat eine konservative, traditionelle Theologie. 
1896 veröffentlichte er eine eigene revidierte Fassung des Neuen Testaments nach Luther.

Weblinks 
 Eduard Arnold Veerhoff Archiv Vegelahn
 Eduard Arnold Veerhoff Biographie

Pädagoge (19. Jahrhundert)
Übersetzer
Person (Niederlausitz)
Geboren 1838
Gestorben 1908
Mann
Schulleiter (Deutschland)